

Geografia 
 Mitte – distretto della città di Amburgo
 Mitte – quartiere della città di Bergkamen
 Mitte – distretto della città di Berlino
 Mitte – quartiere della città di Berlino
 Mitte – distretto della città di Bielefeld
 Mitte – distretto della città di Brema
 Mitte – quartiere della città di Brema
 Mitte – quartiere della città di Cottbus
 Mitte – distretto della città di Duisburg
 Mitte – distretto della città di Hannover
 Mitte – quartiere della città di Hannover
 Mitte – distretto della città di Herne
 Mitte – quartiere della città di Hannover
 Mitte – distretto della città di Stoccarda
 Mitte – quartiere della città di Troisdorf
 Barmen-Mitte – quartiere della città di Wuppertal
 Bochum-Mitte – quartiere della città di Bochum
 Buer-Mitte – quartiere della città di Gelsenkirchen
 Cronenberg-Mitte – quartiere della città di Wuppertal
 Elberfeld-Mitte – quartiere della città di Wuppertal
 Langerfeld-Mitte – quartiere della città di Wuppertal
 Rheydt-Mitte – distretto della città di Mönchengladbach
 Vohwinkel-Mitte – quartiere della città di Wuppertal

Persone 
 RJ Mitte (1992) – attore statunitense